Ebenroth steht für:

 Ebenroth (Arnstein), Ortsteil der Gemeinde Arnstein im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Carsten Thomas Ebenroth (1943–2013), deutscher Rechtswissenschaftler